Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Mima Jaušovec che ha battuto in finale Sylvia Hanika 6-2, 7-6(4).

Teste di serie 

Assente
 Andrea Jaeger (secondo turno)
 Sylvia Hanika (finale)
 Bettina Bunge (primo turno)

 Mima Jaušovec (campionessa)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Anne Smith (primo turno)
 Sue Barker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1982